Корне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08131.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 80 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 38 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 62,8 %). Из 28 активных работали 26 человек (14 мужчин и 12 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Николая. В 1211 году была построена часовня Богородицы, в 1552 году часовня стала церковью.
 Крест Бейль.
 Замок XVI века. Исторический памятник с 1990 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны